

Patronyme 

 Andrew Peck (né en 1973), boxeur pieds-poings néo-zélandais ;
 Anthony Peck (1947-1996), acteur américain ;
 Austin Peck (né en 1971), acteur américain ;
 Bob Peck (1945-1999), acteur britannique ;
 Charles Horton Peck (1833-1917), mycologue américain dont l’abréviation botanique standard est Peck ;
 Cyrus Wesley Peck (1871-1956), lieutenant-colonel et homme politique canadien ;
 Ed Peck (1917-1992), acteur américain ;
 Gregory Peck (1916-2003), acteur américain ;
 George Wilbur Peck (1840-1916), écrivain et homme politique américain ;
 J. Eddie Peck (né en 1958), acteur américain ;
 Mary Gray Peck (1867-1957), journaliste, éducatrice, suffragette et activiste de clubs américaine ;
 Orville Peck, un musicien canadien de country ;
 Raoul Peck (né en 1953), réalisateur, scénariste et producteur haïtien;
 Scott Peck (1936-2005), psychiatre américain ;
 William Dandridge Peck (1763-1822), naturaliste américain.

Toponyme 

 Peck, une ville américaine située dans l'Idaho ;
 Fort Peck, une ville américaine située dans le Montana.

Unité de mesure 
 Le peck, une unité de mesure anglo-saxonne de volume dit sec.

Patronyme anglais